Barthe (Hautes-Pyrénées), een gemeente in Frankrijk
Barthe (klooster), in Noord-Duitsland
Barthe (rivier), een rivier in Noord-Duitsland